Pérignac kan syfta på:
 Pérignac, Charente-Maritime
 Pérignac, Charente